Maya kan syfta på:

 Maya – den vanligaste fågeln i städerna på Filippinerna och många filippinier anser att den är nationalfågeln, se Pilfink
 Maya (bok) –  en bok från 1999 av Jostein Gaarder
 Maya (datorprogram) – ett datorprogram för att skapa 3D-grafik
 Maya (kryssare) – en japansk kryssare i kejserliga japanska flottan
 Maya (bestick) – en matbestickserie formgiven av Tias Eckhoff
 MAYA (musikalbum av M.I.A.) – eller /\/\/\Y/\, 2010
 Badimaya – ett aboriginsk språk i Australien, även känd som "Parti-Maya"
 Slaget vid Maya – ett slag år 1813 under Peninsular kriget mellan brittiska och franska styrkor
 The Tamperer featuring Maya – en brittisk popgrupp

Fiktiva karaktärer
 Maya (serier) –  superhjältinna i indiska DC Comics
 Maya Herrera – en karaktär i dramaserien, Heroes

Hinduism
 Maya (hinduism) – ett begrepp inom hinduism med flera betydelser
 Mahamaya (död 563 f.Kr.) – i den buddhistiska indiska mytologin moder till Buddha

Maya i Mellanamerika
 Mayaindianer – folkslag i södra Mexiko och norra Centralamerika
 Mayakulturen – deras historiska civilisation
 Mayaspråk – en språkfamilj som talas av Maya
 Yukatek Maya – ett specifik mayaspråk som ofta refereras till helt enkelt som Maya
 Mayakulturens matematik – det numeriska system som används av Mayakulturen
 Mayakalendern – det system av kalendrar och almanackor som används i Mayakulturen
 Mayaskrift – skriftsystemet i Mayakulturen
 Mayansk mytologi – den förkolumbianska mayacivilisationens polyteistiska trosföreställningar

Geografi

Australien 

 Maya, Western Australia, Western Australia, Perenjori,

Belize 

 Maya Mountains – en bergskedja på gänsen till Guatemala

Spanien 

 Maya (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,

Se även
 Mayan – flera
 Maia
 Maja
 Majo
 Mya – flera

Robotskapade Spanienförgreningar